Bevan Sharpless – astronom
 Barry Sharpless (ur. 28 kwietnia 1941 w Filadelfii) – chemik amerykański, laureat Nagrody Nobla z chemii 2001.
 Stewart Sharpless – amerykański astronom, twórca katalogu Sharplessa

Obiekty astronomiczne 
 Sharpless – krater na powierzchni Fobosa nazwany od Bevana Sharplessa